Félix Poulat (1846-1896), maire de Grenoble ;
Émile Poulat (1920-2014), historien et sociologue français ;
Éric Poulat (1963-), arbitre français de football ;
Stéphane Poulat (1971-), triathlète professionnel français.